Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie de l'Empire allemand 
  de réserve (Empire allemand)
  allemande sous le Troisième Reich
  SS- et Polizei de la Waffen SS

États-Unis 
  d'infanterie américaine

France 
  d'infanterie française

Italie 
  d'infanterie (Italie)

Japon 
  d'infanterie (Japon)

Pologne 
  d'infanterie (Pologne)

Royaume-Uni 
  d'infanterie (Royaume-Uni)